Das Lemma Interpolationssatz meint:
 in der Logik das Interpolationstheorem zur Craig-Interpolation
 auf dem mathematischen Teilgebiet der  Topologie den Interpolationssatz von Katětov